A Igreja dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo () é um templo da Eparquia da Argentina e América do Sul da Igreja Ortodoxa Russa, localizado na cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, a 40 km da fronteira com a Argentina.

História 
Nos anos 60, muitos descendentes de imigrantes russos começaram a deixar a pequena cidade de Campina, onde havia uma paróquia ortodoxa russa, e mudaram-se para a cidade maior de Santa Rosa, a 50 quilômetros de distância. A recém-formada paróquia ortodoxa decidiu construir um templo. Em 1970, o templo dedicado aos apóstolos Pedro e Paulo, foi construído no centro da cidade por imigrantes russo sob a liderança do arcipreste Pedro Zavadovski.

Em 1976, após a morte do arcipreste Pedro Zavadovski, o templo não teve um padre permanente por muito tempo. Somente em 1985 é que o padre Jorge Sanchez permaneceu na paróquia por um tempo.

Em 1987, a paróquia mudou-se da ROCOR para a diocese argentina do Patriarcado de Moscou.

Em dezembro de 1993, por decisão do Santo Sínodo da Igreja Ortodoxa Russa, o arcipreste Anatólio Topala foi nomeado reitor da paróquia de São Pedro e São Paulo.

Em 16 de fevereiro de 2006, a paróquia foi visitada pelo presidente do Departamento de Relações Externas da Igreja, Metropolita Cirilo Gundiaev de Smolensk e Kaliningrado, acompanhado pelo Metropolita Platão Udovenko da Argentina e América do Sul.

Em 25 de dezembro de 2009, por decisão do Santo Sínodo da Igreja Ortodoxa Russa, o padre Dionísio Kazantsev foi colocado à disposição do metropolita Platão para nomeação ao serviço pastoral no Brasil como reitor da paróquia de São Pedro e São Paulo, com a incumbência de cuidar da Paróquia Ortodoxa Russa de São João Evangelista em Campina das Missões, chegando ao Brasil no ano seguinte.

Em 9 de outubro de 2010, foram realizados eventos dedicados ao 40º aniversário da formação da Paróquia  Ortodoxa Russa dos Santos Apóstolos São Pedro e São Paulo na cidade de Santa Rosa. A Divina Liturgia foi liderada pelo metropolita Platão, co-servido por todo o clero ortodoxo russo do Brasil.

No final da Liturgia, aconteceu a solene cerimônia de abertura da escola de ensino da língua russa e fundamentos da cultura ortodoxa, organizada pelo reitor da paróquia, padre Dionísio Kazantsev. A escola é voltada tanto para descendentes de imigrantes russos quanto para brasileiros natos.

Em 2013, da população de 80.000 habitantes de Santa Rosa, o templo era constantemente visitado por 35 a 40 pessoas. Padre Dionísio Kazantsev afirmou: “Gradualmente, nossa paróquia está se tornando conhecida. E em nossa paróquia são convidados os líderes religiosos, a “elite” cultural e a liderança da cidade. O principal em nossos trabalhos é estar aberto a todos. De certa forma, os paroquianos das igrejas ortodoxas russas neste país atuam como mediadores nas relações entre os habitantes do Brasil e da Rússia”.

Em 10 de outubro de 2014, um novo reitor, o padre Vitor Ivanik, chegou à paróquia. No dia 11 de outubro, após a liturgia, o bispo Leônidas Gorbachev apresentou os paroquianos ao novo reitor.

No dia 31 de março de 2015, ocorreu no templo o primeiro ensaio do coro, composto por paroquianos. O ensaio foi conduzido por Matushka Anastásia, esposa do reitor. Os hinos da páscoa e da liturgia foram ensinados tanto em português como em eslavo eclesiástico.

Em 5 de setembro de 2016, o metropolita Inácio realizou a consagração completa do templo após uma reforma, seguida da Divina Liturgia e, em seguida, a consagração dos sinos.

Em maio de 2021, padre Roman Alexandrovich Zhuravlev (que apos a tonsura monástica mudou o nome para paulo Paulo), assume as paróquias de São Pedro e São Paulo, em Santa Rosa, e de São João Evangelista, de Campinas das Missões, designado pelo bispo Leônidas Soldatov.

Ver também 

 Igreja Ortodoxa Russa
 Eparquia da Argentina e América do Sul
 Cristianismo ortodoxo no Brasil

Referências 

Edifícios religiosos da América do Sul
Sao Pedro Sao Paulo
Igrejas ortodoxas do Brasil
Igreja Ortodoxa Russa
Construções de Santa Rosa (Rio Grande do Sul)